Кану́н:

 Канун — щипковый струнный музыкальный инструмент с трапециевидным корпусом.
 Канун — день, предшествующий какому-либо празднику или знаменательному событию, у восточных славян обычно поминальный общинный праздник.
 Канун — поминальная еда, питьё или свеча, благословляемые священником, на специальном столике в церкви; непосредственно панихида. Это может быть: напиток из муки с солодом без хмеля, или блюдо, состоящее из сыты, с покрошенным в неё хлебом.
 Канун (тетрапод) — столик в православном храме для заупокойных свеч.

Примечания

Литература